

Geografia 
 Wiehe – frazione della città tedesca di Roßleben-Wiehe
 Roßleben-Wiehe – città tedesca nel Land della Turingia

Persone 
 Ernst Wiehe – architetto tedesco
 Mikael Wiehe – cantante e compositore svedese
 Viggo Wiehe – attore danese